Mario Maurizio Fanelli bio je hrvatski i jugoslavenski televizijski i filmski redatelj dokumentarnih i igranih filmova, TV serija i priloga te vrstan redatelj direktnih TV prijenosa.

Životopis
Mario Fanelli (San Benedetto del Tronto, 13. svibnja 1924. — Zagreb, 18. srpnja 1991.) bio je hrvatski i jugoslavenski filmski i televizijski redatelj porijeklom iz Italije, scenarist, predavač na ADU te autor stručnih knjiga.

Kao mladić je studirao ekonomiju u Zagrebu, a od 1952. do 1955. radio kao novinar na Radio Kopru. Godine 1956. se od samog osnivanja priključio Radioteleviziji Zagreb gdje će provesti ostatak svoje vrlo uspješne karijere. Bio je prvi stalno zaposleni djelatnik Radiotelevizije Zagreb i redatelj prvog prijenosa sa Zagrebačkoga velesajma 7. IX 1956.godine. Režirao je i prvu informativnu emisiju na RTZ. 

U tijeku svoje karijere režirao je antologijske TV emisije, TV drame i brojne filmove za koje je dobio brojna stručna priznanja i nagrade. Bio je jedan od utemeljitelja Udruženja televizijskih redatelja Jugoslavije i njegov prvi predsjednik.

Filmografija

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-te ▲
|-
| 1958. || Svemirska patrola || /
|-
| 1959. || Stakleni paravan || /
|-
| 1959. || Šest sati ujutro || /
|-
| 1960. || Nepoznati || /
|-
| 1960. || Ulica bez izlaza || /
|-
| 1960. || Poštar zvoni dva puta || /
|-
| 1960. || Nestali pomaže istragu || /
|-
| 1961. || Treći je došao sam || /
|-
| 1961. || Čovjek od važnosti || /
|-
| 1962. || Svečanost || /
|-
| 1963. || Usnuli ratnik || /
|-
| 1963. || Na licu mjesta (serija) || /
|-
| 1963. || Ljudi i neljudi || /
|-
| 1963. || Kandidat smrti || /
|-
| 1963. || Jedna od onih godina || /
|-
| 1964. || Dolutali metak || /
|-
| 1964. || Smrt se odgađa do uveče || /
|-
| 1964. || Na plesu || /
|-
| 1964. || Šifra Galeb || /
|-
| 1964. || Katakombe || /
|-
| 1965. || Beograd - Zagreb || /
|-
| 1965. || Apel || /
|-
| 1965. || Bademi s onu stranu smrti || /
|-
| 1965. || Posle odmora || /
|-
| 1965. || Banket || /
|-
| 1966. || Mokra koža || /
|-
| 1966. || Spasavanje časti || /
|-
| 1966. || Sedam sati i petnaest minuta || /
|-
| 1966. || Pedeseti rođendan || /
|-
| 1966. || Neobičan dan || /
|-
| 1967. || Oči pune zvezda || /
|-
| 1967. || Škorpion u znaku vage || /
|-
| 1967. || Kad se setim sreće || /
|-
| 1967. || Bila si dužna da te nađem || /
|-
| 1968. || Seansa || /
|-
| 1968. || Rastrgani || /
|-
| 1968. || Kokošari || /
|-
| 1968. || Ja sam ubio Baltazara || /
|-
| 1969. || Adam i Eva || /
|-
| 1969. || Probudi se, Trnoružice! || /
|-
| 1970. || Put u raj || /
|-
| 1970. || Posvjećeno Antonu || /
|-
| 1972. || Pjetlov kljun || /
|-
| 1972. || Luda kuća || /
|-
| 1972. || U mreži || /
|-
| 1973. || Spod te Učke gori || /
|-
| 1973. || Golgota || /
|-
| 1974. || Ping bez ponga || /
|-
| 1974. || Nijema prozivka || /
|-
| 1975. || -{Le orme }-|| /
|-
| 1975. || Tena || /
|-
| 1975. || Džoli džokej || /
|-
| 1975. || Dole sa oružjem || /
|-
| 1976. || Samac || /
|-
| 1976. || Proces Đordanu Brunu || /
|-
| 1976. || Izdaja || /
|-
| 1979. || Knjiga drugova || /
|-
| 1979. || Prizori iz obiteljskog zivota || /
|-
| 1978 1980. || Punom parom || /
|-
| 1980. || Dva sanduka dinamita || /
|-
| 1981. || Baza na Dunavu || /
|-
| 1981. || Sitne igre || /
|-
| 1982. || Izjava || /
|-
| 1982. || Tamburaši || /
|-
| 1983. || Prestrojavanje || /
|-
| 1985. || Eter || /
|-
| 1988. || Mlada sila || /
|-
| 1989. || Starci || / 
|}

Izvori

Vanjske poveznice 

Hrvatski filmski redatelji
Televizijski redatelji